

Persone
Barbara O'Neil – attrice statunitense
Barry O'Neil – regista e sceneggiatore statunitense
Chris O'Neil – ex tennista australiana
Chris O'Neil – attore statunitense
Dennis O'Neil – fumettista, scrittore e curatore editoriale statunitense
Gary O'Neil – calciatore inglese
Nance O'Neil – attrice statunitense
Sally O'Neil – attrice statunitense
Titus O'Neil – wrestler statunitense
Tricia O'Neil – attrice statunitense

Personaggi immaginari
April O'Neil – personaggio immaginario dei cartoni, dei fumetti e dei film delle Tartarughe Ninja

Pagine correlate
Neil (disambigua)
O'Neill
O'Neal